LMB steht für:
 Landesmediendienst (Bayern)
 Langenthal-Melchnau-Bahn (Schweiz, 1917–1957)
 Leptomycin B, Sekundärmetabolite von Streptomyces
 Ligue majeure de baseball (engl. Major League Baseball), höchste kanadisch-US-amerikanische Baseballliga
 Liga Mexicana de Béisbol, höchste mexikanische Profi-Baseballliga
 Line Mode Browser, textbasierter Webbrowser
 LMB Components, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Le Mans Berlinetta, siehe Ferrari 330LMB
 Flugplatz Salima (IATA-Code), Flugplatz von Salima, Malawi
 Bahnhof Magdeburg-Buckau (DS100-Code)

lmb steht für:
 Merei (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der zwei Varietäten von Malmariv/Merei, ozeanische Sprache auf Espiritu Santo, Vanuatu

Abkürzung